Ljusići peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Ljusići, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Ljusići, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.